Die Haus der Bäcker GmbH ist ein deutsches Unternehmen, das mittelständische Bäckereibetriebe kauft, für die es keine Nachfolgelösung gibt, und diese weiter betreibt.

Geschichte 
Mit der Idee, der Nachfolgeproblematik in der Bäckereibranche gezielt entgegenzutreten wurde das Haus der Bäcker 2019 von der Blue World Group des Investors Dr. Rigbert Fischer und dem Family-Office der Eigentümerfamilie der Vaillant Group gegründet. Die vielfältige Expertise des Teams im Haus der Bäcker aus den Bereichen Projektmanagement, Einkauf, Marketing, Finance und Controlling, IT sowie Personalwesen wird gewinnbringend mit dem vorhandenen Wissen der traditionellen Bäckereibetriebe verknüpft, getreu dem Motto „Tradition erhalten, Werte schaffen.“

Heute vereint das Haus der Bäcker unter einem Dach sechs operative Betriebe, rund 240 Filialen und 2400 Mitarbeitende, wodurch das Unternehmen mittlerweile zu den Top 10 Backwarenfilialisten Deutschlands gehört. Geleitet wird das in Frankfurt am Main ansässige Haus der Bäcker von Jan Kamp (CEO) und Denise Weber (COO).

Bäckereien 
Folgende Betriebe gehören zur Bäckereikette:(Stand: Februar 2022)
 Krome´s Backstube in Bredenborn seit 2019
 Badische Backstub' in Ettlingen seit 2019
 Bäckerei Westbomke in Boffzen seit 2020
 Bäckerei Werning in Neuenkirchen seit 2021
 Bäckerei Apel in Niestetal seit 2021
 Bäckerei Thiele in Göttingen seit 2021
 Bäckerei Moss in Aachen seit 2022

Weblinks 
 Website des Unternehmens

Einzelnachweise 

Backwarenhersteller (Deutschland)
Gegründet 2019
Produzierendes Unternehmen (Frankfurt am Main)
Essen und Trinken (Frankfurt am Main)
Lebensmittelhersteller (Hessen)